Der Škoda Citigo ist ein Kleinstwagen von Škoda Auto. Das Fahrzeug erschien Ende 2011 auf dem tschechischen Markt und im April 2012 im restlichen Europa. Die fünftürige Variante wurde am 6. März 2012 auf dem Genfer Auto-Salon vorgestellt. Der Name Citigo ist ein aus den englischen Begriffen „City“ (Stadt) und „go“ (gehen) zusammengesetztes Kunstwort bzw. Kofferwort.

Modellgeschichte 

Der Öffentlichkeit wurde der in metallic-grüner Farbe lackierte Kleinstwagen unüblicherweise auf der Website von Škoda Auto gezeigt. Fast gleichzeitig wurde die Studie Škoda MissionL auf einer Automobilausstellung gezeigt. Das Fahrzeug wird seit dem 13. Oktober 2011 gebaut und erschien im Dezember 2011 auf dem tschechischen Automobilmarkt.

Zu Beginn wurde nur ein Dreitürer angeboten. Das Fahrzeug ist 3,56 Meter lang und bietet Platz für vier Passagiere. Für die deutsche Markteinführung im Frühjahr 2012 kam darüber hinaus auch eine fünftürige Version in das Programm.

Als Basis des Citigo dient der VW up!. Die New Small Family, also der Škoda Citigo, VW up! und der Seat Mii, werden im slowakischen Werk Bratislava hergestellt. Die Drei-Zylinder-Motoren, Kupplungen und Getriebe wurden teilweise im Škoda-Stammwerk Mladá Boleslav entwickelt und werden dort auch teilweise für das Technologie-Konzernregal hergestellt. Citigo und Up! unterschieden sich in erster Linie durch ihre Designsprache. Wesentliche Unterscheidungsmerkmale sind die Frontschürze, die hinteren Seitenscheiben, die deutlich größer ausfallen als beim Up! und die breitere Heckschürze des Citigo. Anstatt schwarzem Glas am Heck wird beim Citigo Blech verwendet.

Der Citigo trägt als erstes Serienfahrzeug von Škoda das neue Markendesign und Fahrzeuglogo; dieses unterscheidet sich deutlich vom Unternehmenslogo. Der Hersteller gab auf seiner Website an, dass Fahrzeuge teilweise aber noch bis in die 12. Kalenderwoche des Jahres 2012 mit altem Logo geliefert werden könnten.

Im Mai 2014 ist im Volkswagenwerk Bratislava der 100.000ste Citigo vom Band gelaufen.

2017er Facelift 

Auf dem Genfer Auto-Salon im März 2017 präsentierte Škoda die überarbeitete Version des Citigo. Diese steht seit Mai 2017 zu Preisen ab 9.770 Euro bei den Händlern.

Citigo-e 

Im Mai 2019 präsentierte Škoda anlässlich der Eishockey-Weltmeisterschaft 2019 den Citigo-e iV. Er ist das erste batterieelektrisch angetriebene Fahrzeug des Herstellers. Den Antrieb übernimmt der Citigo-e iV aus dem VW e-up!, die Kapazität des Akkumulators liegt ebenso bei 36,8 kWh. Die elektrische Reichweite gibt Škoda mit 265 km nach WLTP an. Der Preis startete ab 20.950 €. Der Citigo-e iV ersetzte die Verbrennerversionen. Im Sommer 2020 nahm der Hersteller die Baureihe vom Markt.

2019er Facelift 

Mit der Präsentation des Citigo-e iV hat Škoda das Fahrzeug optisch überarbeitet. Er wurde an die aktuelle Designsprache von Škoda angepasst.

Ausstattung 
Zur Wahl stehen vier Ausstattungsvarianten: Easy, Active, Ambition und Elegance. Generell gilt, dass sowohl Grund- als auch Zusatzausstattung je nach Auslieferungsland verschieden sind. So ist beispielsweise in der österreichischen Ausstattungsvariante Ambition eine Klimaanlage enthalten, in der deutschen nicht.

Zur Grundausstattung gehören zwei Frontairbags und zwei Kopf-Thorax-Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, elektromechanische Servolenkung (nicht in der deutschen Ausstattungsvariante Easy), ESP und ABS. Als Zusatzausstattung wird ein Notbremsassistent (City Safe Drive) angeboten, welcher bei einer Fahrgeschwindigkeit von maximal 30 km/h mögliche Gefahren durch einen Laser erkennt und das Fahrzeug automatisch zum Bremsen bringt.

Weitere Fahrerassistenzsysteme sind – je nach Ausstattungslinie – ASR (Antriebsschlupfregelung), EDS (Elektronische Differentialsperre), Berganfahrhilfe (HHC Hill-Hold-Control), MSR (Motor-Schleppmoment-Regelung), Automatische Aktivierung der Warnblinkanlage bei Gefahrenbremsung, Einparkhilfe sowie Schaltempfehlungsanzeige für Schaltgetriebe.

Das Kombiinstrument gibt es in zwei Varianten. In der Grundausführung ist nur ein analoger Geschwindigkeitsmesser und ein Multifunktions-Display enthalten, in der erweiterten Ausführung zusätzlich noch ein analoger Drehzahlmesser und eine Tankuhr. In einigen Versionen ist das Handschuhfach ohne Klappe. Eine sichtgeschützte Ablagemöglichkeit im Fahrgastraum ist dann nicht vorhanden.

Der Kofferraum bietet 251 Liter Platz, kann aber auf 951 Liter durch das Umklappen der – je nach Version – geteilten oder ungeteilten Rücksitzbank vergrößert werden.

Citigo Sport 
Von März 2013 bis April 2014 war der Citigo Sport als Drei- und Fünftürer erhältlich. Das Sondermodell basierte auf der Ausstattungslinie Ambition und bietet zusätzlich unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Sportfahrwerk + Tieferlegung um 15 Millimeter (außer CNG Version) und getönte Heckscheibe. Als Außenfarbe standen Candy-Weiß, Tornado-Rot und Deep Black Perleffekt zur Wahl.

Citigo Monte Carlo 
Seit Mai 2014 ist der Citigo Monte Carlo als Drei- und Fünftürer erhältlich. Das Sondermodell basiert wie der Citigo Sport auf der Ausstattungslinie Ambition und bietet zusätzlich unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Sportfahrwerk und Tieferlegung um 15 Millimeter (außer CNG-Version) und getönte Heckscheibe. Als Außenfarbe stehen Candy-Weiß, Tornado-Rot und Deep Black Perleffekt zur Wahl. Zudem sind bei der Gestaltung deutliche schwarze Akzente gewählt, z. B. schwarzer statt grauer Himmel im Fahrzeuginneren und schwarze statt verchromte Kühlergrillelemente.

Sicherheit 
Im Euro-NCAP-Crashtest wurde das Fahrzeug im Jahr 2011 mit fünf von fünf möglichen Sternen bewertet. Bei der Bewertung der Insassensicherheit von Erwachsenen erreichte das getestete Fahrzeug 89 % und bei der Insassensicherheit von Kindern 80 %. Im Bereich Fußgängerschutz erhielt das Fahrzeug 46 % der Punkte, die serienmäßige Sicherheitsausstattung wurde mit 86 % der möglichen Punktzahl bewertet.

Technik 
Seit der Markteinführung war ein 1,0-Liter-Saugmotor für Benzinbetrieb in zwei Leistungsversionen (44 kW oder 55 kW) erhältlich. Gegen Aufpreis war jeweils eine verbrauchsgünstigere Ausführung, die sogenannte „Green tec“-Version möglich. Diese hat zusätzlich ein Start-Stopp-System, Leichtlaufreifen, eine Tieferlegung um 15 mm, sowie ein sehr einfaches Bremsenergierückgewinnungs-System, welches beim Bremsen das Leistungsvermögen der Lichtmaschine anhebt und dadurch einen Teil der Bremsleistung zur zusätzlichen Aufladung der Starterbatterie nutzt. Ab 2013 gab es den gleichen Grundmotor – in leicht modifizierter Ausführung – auch für den Erdgasbetrieb (CNG). Diese Version ist durch ein grünes "GO" identifizierbar.

Seit Januar 2020 ist eine Version mit elektrischem Antrieb verfügbar. Die Verbrennerversionen sind bereits seit Mai 2019 nicht mehr bestellbar.

Der quer eingebaute Frontmotor treibt die Vorderräder an. Hier ist eine typische MacPherson-Federbeinachse mit Scheibenbremsen und Zahnstangenlenkung verbaut, hinten eine Verbundlenkerachse und Trommelbremsen. Die selbsttragende Stahlblechkarosserie hat einen Strömungswiderstandskoeffizienten () von 0,33. In der für den österreichischen Markt vorgesehenen Version ist die Karosserie verzinkt. Die Anbringung einer Anhängerkupplung ist mittlerweile möglich. Auf dieser darf allerdings lediglich ein Fahrradträger zum Transport von Fahrrädern montiert werden, eine Zuglast ist nicht eingetragen. Ein Dachgepäckträger mit max. 50 kg Dachlast kann montiert werden.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2011 und 2021 wurden in Deutschland insgesamt 113.033 Škoda Citigo neu zugelassen. Der baugleiche VW up! weist im gleichen Zeitraum höhere, der Seat Mii niedrigere Zulassungszahlen auf. Ab Anfang 2020 war die Verbrenner-Variante des Škoda Citigo und ab Mitte 2020 auch die elektrische angetriebene Variante Citigo-e iV nicht mehr bestellbar. Von den 4.894 Neuzulassungen im Jahr 2020 entfielen 4.746 auf Citigo-e iV. Auch 2021 wurden noch Citigo neu zugelassen. Von 3.103 Fahrzeugen hatten 3.101 einen Elektroantrieb.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Škoda Citigo auf der Website von Škoda Auto

Citigo
Kleinstwagen
Kombilimousine
Elektroautomodell
Kofferwort